О́льга Миха́йлова: Михайлова, Ольга Алексеевна (род. 1953) — российский лингвист.
 Михайлова, Ольга Вячеславовна (род. 1981) — российская лыжница.
 Михайлова, Ольга Ильинична (род. 1967) — российская баскетболистка.
 Михайлова, Ольга Леонидовна (род. 1989) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Михайлова, Ольга Николаевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.